Mizuho se poate referi la:

 Municipiul Mizuho, o localitate în Japonia, în prefectura Gifu.
 Orașul Mizuho, o localitate în Japonia, în zona metropolitană Tōkyō.
 Mizuho Financial, un grup financiar japonez.